Tupamaros – lewicowe organizacje rewolucyjne działające w krajach Ameryki Południowej, nazwane od inkaskiego bohatera Tupaca Amaru II
 Ruch Rewolucyjny im. Tupaca Amaru w Peru
 Ruch Wyzwolenia Narodowego Tupamaros w Urugwaju